Чемпионат мира по трековым велогонкам 1951 года прошел с 24 августа по 28 августа 1951 года в Милане (Италия). Всего на чемпионате разыграли 5 комплектов наград — 3 среди профессионалов и 2 среди любителей.

Медалисты 
Профессионалы

Любители

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1951
Спорт в Италии в 1951 году
Международные спортивные соревнования в Милане
1951 год в велоспорте
Август 1951 года